Общините на Акри са официалното деление на бразилския щат Акри, в Северния регион на страната. Според IBGE (Бразилски институт по география и статистика), щатът е поделен на 22 общини, от последната промяна на границите му със закон № 1034, от 28 април 1992 г., по силата на който е създадена община Жордау. Акри е третият щат с най-малък брой общини в Бразилия, като първия е Рорайма (с 15) и Амапа̀ (с 16) и следван от Рондония с 52 общини. Също така е третият най-малко населен щат в Бразилия, с 691 132 жители. По този критерии първи е Амапа, с 626 609 души, следван от Рорайма, с 421 499 жители. Щатът също така официално се дели и на пет микрорегиона (Бразилея, Крузейру ду Сул, Риу Бранку, Сена Мадурейра и Тарауака) и два мезорегиона (Вали ду Акри и Вали ду Журуа).

Общата територия на щата е  km², заемайки 16-о място в страната, с територия сравнима със страна като Непал. Общината с най-голяма територия е Сена Мадурейра, в мезорегион Вали ду Акри, микрорегион Сена Мадурейра; с територия от  km². Най-малката е Акриландия, с  km², в мезорегион Вали ду Акри, микрорегион Риу Бранку. Щатът граничи с Перу (на запад), Боливия (на север), както и с щата Амазонас (на североизток) и Рондония (на изток).

Общини (градове)

Източници

Вижте също 
 Списък на общините на Акри по население
 Списък на общините на Акри по ИЧР
 Списък на микрорегионите на Акри
 Списък на мезорегионите на Акри
 Списък на общините на Бразилия

Външни препратки 
 Официален сайт на правителството на Акри 

Акри